«For You» — перший альбом-збірник хітів американської поп-співачки Селени Гомес. Альбом вийшов 24 листопада 2014. Платівка містить композиції із альбомів гурту Selena Gomez & the Scene, а також із дебютного альбому Гомес — «Stars Dance».

Список композицій

Чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки 

Альбоми Селени Гомес
Альбоми Hollywood Records